Personen
 Carl Gustav Fleischer - Noors generaal
 Carl Gustav Hempel - wetenschapsfilosoof
 Carl Gustav Jung - Zwitsers psychiater en psycholoog
 Carl Gustav van Zweden - koning van Zweden

Overig
 Carl Gustav (wapen) - Zweedse draagbare anti-tank terugstootloze vuurmond